Okręty US Navy o nazwie USS "Circe":
 Pierwszy  nosił swoją nazwę przez krótki czas w 1869. Wcześniej nosił nazwę "Marietta".
 Drugi  został zwodowany 4 sierpnia 1944.

Circe